«Nobody’s Diary» () — песня британского электронного дуэта Yazoo, единственный сингл из их второго и последнего студийного альбома You and Me Both. Вышел 9 мая 1983 года на лейбле Mute.

О песне 
«Nobody’s Diary» была записана в студии Дэниела Миллера , и прошла мастеринг на . Песня имеет «скорый» темп — 129 ударов в минуту.

Ограниченный выпуск британского 12-дюймового сингла включает в качестве би-сайда песню «», которая, не будучи включенной в оригинальное британское издание первого альбома группы, Upstairs at Eric’s, была включена в американское издание этого альбома.

Би-сайд остальных вариантов сингла, «State Farm», не был включен в оригинальное британское издание альбома You and Me Both. Песня была включена в американское издание альбома, и выпущена в США как двойной сингл, была обозначена как сторона «АА».

«Nobody’s Diary» занимала третью строчку британского национального сингл-чарта, в США двойной сингл «Nobody’s Diary / State Farm» становился лидером чарта Hot Dance Club Play журнала Billboard в июле 1983 года.

Автор оригинальной обложки сингла — художник, иллюстратор и карикатурист . Согласно авторскому замыслу, на обложке изображён «молодой человек, принимающий ванну и забывший выключить воду из-за того, что задумался о чём-то личном».

На песню «Nobody’s Diary» был снят видеоклип, его режиссёр — Крис Гэбрин, также снявший клип на песню «Don’t Go» с предыдущего альбома группы.

Отзывы 
В 1985 году 12-дюймовая версия сингла была оценена американским музыкальным журналом . Было сказано, что песня «...содержит в себе лучшие характерные черты 12-дюймовых „сорокапяток“. Звук великолепен. Песня довольно замечательная. Музыкальные текстуры завораживают. Звук открыт, и звуковая сцена огромна. Бас плотный».

В 1999 году, когда выходил сборник лучших хитов Yazoo, принадлежащий компании  журнал New Music Report так отзвался о «Nobody’s Diary»: «Трогательно жертвенная, наполненная эмоциональным пылом, песня остаётся свежей, несмотря на ограниченные музыкальные технологии своего времени».

Список композиций

Переиздание 
В 2008 году, в рамках подготовки к выпуску бокс-сета , песня прошла ремастеринг и была издана в качестве отдельного релиза (EP) в его поддержку. Релиз содержит несколько ремиксов песни, в том числе один созданный при участии Энди Белла — партнёра Винса Кларка по проекту Erasure.

Чарты

Продажи и сертификации

Примечания

Ссылки 
 Официальная дискография Yazoo

Синглы Yazoo
Синглы Mute Records
Синглы Sire Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs